Oljato-Monument Valley – census-designated place della contea di Navajo nello Stato dell'Arizona (USA)
 Oljato-Monument Valley – census-designated place della contea di San Juan nello Stato dello Utah (USA)